Градье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Градье — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Украина 
 Градье — село в Маневичском районе Волынской области.